Линуд може да се отнася за:

 Линуд (Илинойс), село в щата Илинойс, САЩ
 Линуд (Калифорния), град в щата Калифорния, САЩ
 Линуд (Пърт), предградие на град Пърт в Австралия